Северные архонтства — принятое в практике императорского двора Византии VI—VII веков название славянских княжеств севернее реки Дунай и Северного Причерноморья, которые Константинополь пытался поставить в зависимость от политики Империи.

Для обозначения территории архонтств нередко использовалось греческое χωρά — в смысле страна, область, подвластная архонту (например, славян). Такими архонтами славян у низовий Дуная к концу VI века были Ардагаст и Пирагаст, а Добрент и Мусокий даже выступали как риксы — царьки, князья, главы военно-территориальных союзов. Выходцы из северных архонств завоёвывали значительные территории внутри Византии, затем известные как Славинии — территории под властью славян. Там к власти приходили свои архонты типа Первуда, Кувера, Акамира.

Около 688 года император Юстиниан II нарушил утверждённый мир с Болгарией, разгромил «великие полчища славян», а 30 000 из них включил в свою армию. Они были переселены в провинцию Вифинию, где во главе их встал архонт Небул. Эти тысячи считались «отборным войском» (гвардией), но Небул за колчан золотых монет перешёл с ними на сторону арабов в битве при Себастополисе.

Юстиниан II в 695 году был смещён и отправлен полководцем Леонтием в Крым, который контролировали «тамошние архонтства». Когда Юстиниану в 705 году удалось бежать и с помощью болгар прийти на время к власти, он помнил о силе северных архонтств. Для мщения им в 711 году отправлялись огромные морские экспедиции. Глава последней, Мавр Бесс, перешёл на сторону северных архонтств, приведя к власти в Византии Вардана (Бардана), правившего в 711—713 годах под именем императора Филиппика.

Примечания

Литература 
 Чичуров И. С. Византийские исторические сочинения: «Хронография» Феофана, «Бревиарий» Никифора.—  (1980).
 Свод древнейших письменных известий о славянах. Том II (VII—IX вв.) / ответственный редактор Литаврин Г. Г.— :Издательская фирма «Восточная литература» РАН,(1995).—С.590.—ISBN 5-02-017809-8
 Кулаковский Ю. А. История Византии. Том 2. 518—602 годы. Серия «Византийская библиотека».— : Издательство «Алетейя», (2003).—С.400.—ISBN 5-89329-619-2
 Кулаковский Ю. А. История Византии. Том 3. 602—717 годы. Серия «Византийская библиотека».— : Издательство «Алетейя», (1996).—С.464.—ISBN 5-89329-005-4
 Алексеев С. В. Славянская Европа V—VI вв.— :Издательство «Вече», (2008).—С.448.—ISBN 978-5-9533-2804-3
 Алексеев С. В. Славянская Европа VII—VIII вв.— :Издательство «Вече», (2007).—С.480.—ISBN 978-5-9533-2041-2
 Раннефеодальные государства и народности (южные и западные славяне VI—XII вв.) / ответственный редактор Литаврин Г. Г.— :Издательство «Наука», (1991).—С.254.—ISBN 5-02-010032-3

Внешняя политика Византии
История славян с IV века по IX век